Chandrila es un planeta del universo ficticio de La Guerra de las Galaxias.
Es un planeta mayoritariamente agrario que exporta sus excedentes de comida, por lo que su tecnología es escasa. Su población es rural mayoritariamente, pero existen algunas ciudades como Emita y Nayli (dos de los tres espaciopuertos principales del planeta) y Hanna (su capital). El lago Sah'ot, cerca de Hanna, es un lago cristalino en el que muchos pasan sus vacaciones, como la Senadora Mon Mothma, nativa del planeta. Otros lugares de interés del planeta son el Parque Estatal Gladean, una reserva natural cerca de Hanna, y una finca propiedad de la Alianza Rebelde fundada por Mon Mothma a la orilla del Lago Sah'ot. Situada justo en la costa de un espectacular arrecife de coral de Hanna. 

En la República Galáctica contaba con la Flota de Defensa de Chandrila, que se encargaba de la protección del planeta. Durante los últimos años República estaba bajo el mando del Almirante Hiram Drayson.

Durante las Guerras Clon se aprobó la Enmienda de Emergencia 121b, que concedía al Canciller Supremo Palpatine amplios poderes. Palpatine los usó para relevar de su puesto al Almirante Drayson y reemplazarle por Kohl Seerdon, otro oficial chandrilano afín a él.

Jaden Korr fue enviado a Chandrila para averiguar sobre las antiguas tumbas Jedi y sobre su misteriosa conexión con el lado oscuro (Academia Jedi).

Geografía
Los dos continentes principales del exuberante mundo agrícola, están cubiertos de suaves llanuras de hierba. Es un mundo idílico, que mantiene un clima templado durante todo el año, con inviernos suaves y veranos cálidos. Las estaciones secas, vienen intercaladas con ligeras lloviznas, que impiden las sequías. Incluso sus vientos son suaves. El planeta está cubierto por llanuras, bosques y océanos.

Sociedad
Los chandrilanos viven en armonía con la naturaleza, desde que nacen se les educan para mantener el equilibrio del ecosistema. Debido a la ley de planificación familiar del gobierno, el índice de natalidad de Chandrila es extraordinariamente bajo, manteniendo la población mundial de mil doscientos millones bajo control, dedicándose en parte al equilibrio del ecosistema y medioambiente. Tienden a vivir en pequeñas comunidades diseminadas, en vez de grandes metrópolis. Los hogares familiares siempre cuidan de un jardín de flores, un estanque de peces, colmenas de insectos y algunos otros símbolos de belleza natural. 

Todos los ciudadanos tienen voz directa en el gobierno, y son conocidos por las fuertes discusiones políticas entre ellos. Las plazas de los pueblos, están equipadas con rotondas públicas para tales debates. El planeta estaba gobernado por la democrática Casa Chandrilana. Era tan fuerte el valor popular de la democracia que durante el régimen imperial, el gobernador Gerald Weizel decidió no disolver la Casa Chandrilana.

Durante 25.000 años, la historia de Chandrila fue tan idílica como su clima. Nunca durante su pertenencia a la República Galáctica fue escenario de ninguna batalla importante, desastre ecológico o deterioro industrial. Importaban la mayoría de sus bienes manufacturados, fue un próspero mundo agrícola, tranquilo, con una fuerte economía.

Planetas de Star Wars

en:List of Star Wars planets (C–D)#Chandrila
fr:Chandrila